Змагання зі спортивної ходьби на 20 кілометрів серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2017 проходили 13 серпня вулицями Лондона.

Рекорди 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Розклад

Результати

Фінал

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Ж
Ж